Sky Ranch Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Sky Ranch Airport (Colorado)
 Sky Ranch Airport (Louisiana)
 Sky Ranch Airport (Pennsylvania)